Le terme bassin permien désigne en général l'un des deux grands bassins sédimentaires d'âge Permien:

 le Bassin permien européen couvrant le nord de l'Europe
 le Bassin permien américain couvrant l'ouest du Texas et le sud-est du Nouveau-Mexique (États-Unis)

Bassin sédimentaire